Варена може да се отнася за:

 Варена (), село и община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Леко
 Варена (), село и община в Италия, административен регион Трентино-Южен Тирол, автономна провинция Тренто